Per Fabricius si può intendere:

Persone
 David Fabricius (1564-1617) – teologo e astronomo tedesco
 Ernst Fabricius (1857-1942) – storico e archeologo tedesco
 Georg Fabricius (1516-1571) – poeta, storico e archeologo tedesco
 Hieronymus Fabricius (1537-1619) – nome latino dell'anatomista Girolamo Fabrici d'Acquapendente
 Johannes Fabricius (1587-1616) – astrologo e astronomo tedesco, scopritore delle macchie solari, figlio di David Fabricius
 Johann Fabricius (1644-1729) – teologo tedesco
 Johannes Fabricius – scrittore contemporaneo di alchimia
 Johann Albert Fabricius (1668-1736) – erudito e bibliografo tedesco
 Johan Christian Fabricius (1745-1808) – botanico ed entomologo danese
 Otto Fabricius (1744-1822) – missionario e naturalista danese
 Werner Fabricius (1633-1679) – compositore, organista e trattatista tedesco, padre di Johann Albert Fabricius

Altro
 Fabricius – un cratere lunare
 Pons Fabricius – il più antico ponte di Roma ancora utilizzato, più noto come "Ponte dei quattro capi"